Frederick John »Frock« Lowrey, kanadski profesionalni hokejist, * 12. avgust 1902, Ottawa, Ontario, Kanada, † 24. januar 1968.

Lowrey je igral na položaju desnega krila. V ligi NHL je skupaj zbral 54 nastopov, za moštvi Pittsburgh Pirates in Montreal Maroons. Veljal je za solidnega strelca, ki je s svojo hitrostjo posedoval tudi sposobnost naletavanja na nasprotnike. Večino svoje kariere je sicer preživel v nižjih profesionalnih in amaterskih ligah.

Kariera 
Lowrey se je rodil v Ottawi. Hokejsko pot je začel pri lokalnem OCHL moštvu Ottawa Landsdownes. V ligi OCHL je ob vmesni sezoni pri Quebec Royal Rifles ostal še tri sezone, v katerih je oblekel drese ekip Ottawa Munitions in Ottawa Military HQ. Leta 1922 se je preselil v New Haven, Connecticut, in okrepil tamkajšnjega USAHA ligaša New Haven Westminsters, v sezoni 1923/24 je v ligi USAHA zastopal še barve ekipe New Haven Eagles.

Novembra 1924 se je kot prost igralec pridružil NHL klubu Montreal Maroons. V sezoni 1924/25 je pri Maroonsih skupaj z Alfom Skinnerjem in Erniejem Parkesom tvoril solidno napadalno navezo. V Montrealu je ostal tudi za začetek naslednje sezone, a so se mu že po 10 srečanjih v klubu odpovedali. Po odhodu iz Montreala si je hitro našel novega delodajalca, saj je okrepil NHL moštvo Pittsburgh Pirates. Za Pittsburgh je do konca sezone zaigral na 16 tekmah in v tem času dobro sodeloval s soigralcema v napadu Louisom Berlinquettom in Odiejem Cleghornom.

Po koncu sezone se je preselil v ligo Can-Am, kjer je v štirih sezonah oblekel drese moštev Quebec Castors, New Haven Eagles in Philadelphia Arrows. Po krajšem postanku pri Can-Pro klubu London Panthers se je preselil k IHL ligašu Niagara Falls Cataracts. V ligi IHL je ostal tudi pred naslednjo sezono, saj je med poletnim premorom okrepil moštvo Pittsburgh Yellow Jackets. Pittsburgh je zapustil že po prvi tekmi in odšel v AHA klub Buffalo Majors. Sezono je končal v moštvu Niagara Falls Cataracts, ki je tedaj nastopalo v novi ligi OPHL. V sezoni 1931/32 se je vrnil v Can-Am moštvo Philadelphia Arrows in po koncu sezone začasno postavil drsalke v kot. Na ledene ploskve se je vrnil v sezoni 1933/34, v kateri je nosil dres OCHL moštva Ottawa Rideaus. V sezonah 1934/35 in 1935/36 je zastopal barve ekipe Ottawa RCAF Flyers. Hokejsko pot je zaključil leta 1937.

Pregled kariere 

|-
| Ottawa Landsdownes
| OCHL
| 17/18
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Ottawa Military HQ
| OCHL
| 18/19
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 3
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Ottawa Munitions
| OCHL
| 19/20
|
| 8
| 2
| 0
| 2
|
|
|
| 5
| 3
| 1
| 4
| 
|
|-
| Quebec Royal Rifles
| QCHL
| 20/21
|
| 11
| 13
| 0
| 13
|
|
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| 
|
|-
| Ottawa Munitions
| OCHL
| 21/22
|
| 13
| 12
| 3
| 15
|
| 18
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| New Haven Westminsters
| USAHA
| 22/23
|
| 9
| 15
| 0
| 15
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| New Haven Bears
| USAHA
| 23/24
|
| 12
| 7
| 0
| 7
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 24/25
|
| 27
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 25/26
|
| 10
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 25/26
|
| 16
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Quebec Castors
| Can-Am
| 26/27
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Eagles
| Can-Am
| 26/27
|
| 22
| 4
| 0
| 4
|
| 21
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Philadelphia Arrows
| Can-Am
| 27/28
|
| 29
| 11
| 2
| 13
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Arrows
| Can-Am
| 28/29
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Panthers
| Can-Pro
| 28/29
|
| 22
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Niagara Falls Cataracts
| IHL
| 29/30
|
| 37
| 10
| 3
| 13
|
| 28
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| IHL
| 30/31
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Buffalo Majors
| AHA
| 30/31
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Niagara Falls Cataracts
| OPHL
| 30/31
|
| 26
| 11
| 2
| 13
|
| 6
|
| 5
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|-
| Philadelphia Arrows
| Can-Am
| 31/32
|
| 13
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| colspan="2" |
| 32/33
| colspan="14" |
|-
| Ottawa Rideaus
| OCHL
| 33/34
|
| 10
| 4
| 0
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Ottawa RCAF Flyers
| OCHL
| 34/35
|
| 8
| 10
| 0
| 10
|
| 8
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| 
| 4
|-
| Ottawa RCAF Flyers
| OCHL
| 35/36
|
| 17
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Trenton RCAF
| OHA-Sr.
| 36/37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 317
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 119
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 143
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 10
|}

Zunanje povezave 

Kanadski hokejski napadalci
Hokejisti Ottawa Landsdownes
Hokejisti Ottawa Military HQ
Hokejisti Ottawa Munitions
Hokejisti Quebec Royal Rifles
Hokejisti New Haven Westminsters
Hokejisti New Haven Bears
Hokejisti Montreal Maroons
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Quebec Castors
Hokejisti New Haven Eagles
Hokejisti Philadelphia Arrows
Hokejisti London Panthers
Hokejisti Niagara Falls Cataracts
Hokejisti Pittsburgh Yellow Jackets
Hokejisti Buffalo Majors
Hokejisti Ottawa Rideaus
Hokejisti Ottawa RCAF Flyers
Hokejisti Trenton RCAF